Caballería puede referirse a:
 Caballería o arma de caballería, la fuerza de combate montada a caballo.
 Caballería medieval, la institución que llevaba asociado el ser armado caballero.
 Orden de caballería y orden militar.
 Bestia de monta o tiro, especialmente caballos, asnos y mulas.
 Caballería, unidad de medida de área de la América española.
Caballería de honor, antiguo derecho del reino de Aragón